Tenisový turnaj ATP Sony Ericsson Open 2011, známý také jako Miami Masters 2011, se konal ve dnech 21. března – 3. dubna v Miami ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour Masters 1000 a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 3 645 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (finále)
  Novak Djoković (vítěz)
  Roger Federer (semifinále)
  Robin Söderling (3. kolo)
  Andy Murray (2. kolo)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Andy Roddick (2. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Michail Južnyj (3. kolo)
  Mardy Fish (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
  Viktor Troicki (4. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Marin Čilić (2. kolo)
  Sam Querrey (3. kolo)
  Albert Montañés (2. kolo, skreč)
  Alexandr Dolgopolov (4. kolo)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Michaël Llodra (3. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Thomaz Bellucci (2. kolo)
  Ernests Gulbis (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  John Isner (4. kolo)
  Milos Raonic (2. kolo)
  Juan Mónaco (3. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Chardy
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= K Nišikori
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= F López
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Berankis
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Seppi
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=69
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Zverev
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= T Gabašvili
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= D Brands
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Nadal
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Nišikori
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F López
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=26
| RD2-team04= JI Chela
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=21
| RD2-team05= A Dolgopolov
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Seppi
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=3r
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Gabašvili
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= J-W Tsonga
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Nadal
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= F López
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=21
| RD3-team03= A Dolgopolov
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= J-W Tsonga
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=5

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Nadal
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=21
| RD4-team02= A Dolgopolov
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém páry vypadly.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (finále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (vítězové)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Miami Masters
Tenis v USA v roce 2011